Diòmedes, en llatí Diomedes, en grec antic Διομήδης, fou un gramàtic que visqué en època desconeguda, però anterior al . És autor de l'obra "De Oratione et Partibus Orationis et Vario Genere Metrorum libri III", citada diverses vegades per Priscià. També segons Smith hi ha diverses correspondències d'aquests passatges amb l'obra de Carisi Institutiones Gramaticae, i amb alguna altra obra de Màxim Victorí.

Referències 

Escriptors romans en llatí
Gramàtics de la Grècia romana
Gramàtics romans d'Orient